Го́лод в Пово́лжье 1921—1922 годо́в — массовый голод во время Гражданской войны в России. Согласно данным официальной статистики, голод охватил 35 губерний, сильно пострадали Самарская, Саратовская губернии, Южная Украина, Крым, Башкирия, Казахстан, частично Приуралье и Западная Сибирь общим населением в 90 миллионов человек, из которых голодало не менее 40 миллионов (по официальным советским данным — 28 миллионов).

Регионы Южного Урала и Поволжья пострадали наиболее длительно и массово. Пик голода пришёлся на осень 1921 — весну 1922 года, хотя случаи массового голодания в отдельных регионах регистрировались с осени 1920 года до начала лета 1923 года. 

Голод обернулся не менее чем шестью миллионами погибших, ростом заболеваемости во всех возрастных группах населения и сокращением продолжительности жизни. В ходе борьбы с голодом советское правительство впервые приняло помощь от капиталистических стран. Для получения средств для борьбы с голодом советское государство производило изъятие церковных ценностей, что стало дополнительным средством гонений на религиозные организации.

Причины голода 
Главные причины:

 Стихийный грабёж крестьян голодающими горожанами.
 Жестокая засуха 1921 года — от засухи погибло около 22 % всех посевов; в некоторых районах урожай не превышал количество семян, затраченных на посевную; урожайность в 1921 году составила 43 % от уровня 1913 года; причём очень большие площади были засеяны осенью 1920-го под более плодовитые (чтобы побороть начинавшийся голод), но менее засухоустойчивые озимые культуры, от засухи погибшие.
 Разрушительные последствия Гражданской войны;

Историк А. М. Кристкалн к главным причинам голода относит отсталость сельского хозяйства, последствия гражданской войны, интервенции и продразвёрстку; к второстепенным — засуху, исчезновение помещичьих и крупных крестьянских хозяйств.

Согласно выводам некоторых историков, среди причин голода были завышенные объёмы продразвёрсток 1919/1920 и 1920/1921 годов, в результате выполнения которых крестьяне лишились части посевных семян и необходимых продуктов питания, что привело к дальнейшему сокращению посевных площадей и сборов зерна. Продразвёрстка и действовавшая с весны 1917 года хлебная монополия приводили к сокращению производства крестьянами продуктов только до уровня текущего собственного потребления. Отсутствие легального частного рынка хлеба и прочих продуктов при отсутствии каких-либо значимых запасов зерна у правительств советских республик, разруха на транспорте и только начавшие свою деятельность новые институты власти также послужили причиной голода. В отчетном докладе X съезду партии В. И. Ленин признал, что действия руководителей страны и их ошибки лишь усилили голод вместе с топливным и экономическим кризисом. Он назвал неспособность правительства управлять ресурсами и продразверстку в губерниях с низким урожаем основными причинами продовольственного кризиса.

На ужесточение продразвёрстки могли повлиять следующие факторы:

 До начала централизованной продразвёрстки, в уже голодающих городах и армии формировались стихийные, никому не подчиняющиеся отряды, которые выбивали продовольствие из крестьян не считаясь с последствиями, в том числе — под видом официальных продотрядов.
 Мятеж чехословацкого корпуса, лишивший большевиков контроля над частью железных дорог, отрезавший путь для гуманитарной помощи из более благополучных регионов в голодающие.

Помощь голодающим

Действия советского правительства 

В начале голода Совнарком получал противоречивую информацию, что мешало оценить масштаб надвигающегося бедствия. кроме противоречивых сообщений, картину происходящего искажали  массовые приписки размеров засеянных площадей, в результате прогноз урожая 1921 года был сильно завышен. В итоге правительство начало действовать уже тогда, когда ситуация стала критической.

Отсутствие каких-либо значимых резервов продовольствия у правительства советских республик привело к тому, что оно в июле 1921 года обратилось за продовольственной помощью к иностранным государствам и общественности. Несмотря на множественные просьбы, первая незначительная помощь была отправлена лишь в сентябре. Основной поток помощи пошёл после активной общественной кампании, организованной лично Фритьофом Нансеном и рядом негосударственных организаций Европы и Америки в конце 1921 — начале 1922 года. Благодаря значительно лучшему урожаю 1922 года массовый голод прекратился, хотя в наиболее пострадавших ранее регионах помощь голодающим оказывалась до середины 1923 года.

В голод 1921–22 годов люди ели домашних животных, эксгумировали падший скот, также голод привёл к массовым случаям людоедства и вызвал рост беспризорности. О каннибализме в печати, в том числе в газете «Правда» рассказвалось с неправдоподобными подробностями, и 27 января 1922 года нарком здравоохранения Н. Семашко обратился в Политбюро с предложением запретить печатным органам публиковать сенсационные статьи о случаях людоедства.

В конце апреля 1921 года Совет труда и обороны принял постановление «О борьбе с засухой». В мае — июне 1921 года Ленин распорядился о закупках продовольствия за рубежом, но его количества не хватало даже для питания рабочих, не говоря уже про крестьянство. Для помощи голодающим правительство закупило за рубежом около миллиона тонн продуктов мукомольного производства на 92,6 млн золотых рублей из золотого запаса Российской империи, что в переводе на 25 млн голодающих позволило выдать каждому 40 кг хлеба.

26 июня 1921 года газета «Правда» напечатала статью о голоде в Поволжье, указывая о том, что он даже сильнее, чем жестокий голод 1891 года.

Для борьбы с голодом и спасения населения Советской России правительством были мобилизованы все учреждения, предприятия, кооперативные, профсоюзные, молодёжные организации, Красная армия. Декретом ВЦИК Советов от 18 июня 1921 года была образована Центральная комиссия помощи голодающим (ЦК Помгол) как организация с чрезвычайными полномочиями в области снабжения и распределения продовольствия. Возглавил её председатель ВЦИК М. И. Калинин. Комиссии помощи голодающим создавались и при Центральных исполнительных комитетах республик РСФСР, при губернских, уездных и волостных исполкомах, при профсоюзах и крупных предприятиях.

Не позднее 9 июля 1921 года Владимир Ленин писал:
Если район, охваченный неурожаем и голодный, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мер самых революционных взять с этого именно района молодёжь в армию в количестве около 500 тысяч штыков? (и даже может быть до 1 миллиона?)
Цель: помочь населению до известной степени, ибо прокормим часть голодных, и, может быть, посылками домой хлеба поможем до известной степени голодным. Это первое. А второе: поместить эти 1/2 миллиона на Украине, чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине.
Урожай на Украине приблизительно определяют (Раковский) 550—650 миллионов пудов. Вычитая 150 миллионов пудов на обсеменение и 300 (15 x 20 = 300) на прокорм семьи и скота, получим остаток (550—450 = 100; 650—450 = 200) в среднем около 150 миллионов пудов. Если поставить на Украине армию из голодных губерний, этот остаток можно бы собрать (налогом + товарообмен + особыми реквизициями с богатых на помощь голодным) полностью.
Формально в это время Украина и РСФСР являлись отдельными государствами. В 1921 году на Украине (особенно в южных районах) начинался голод.

Общественные деятели, не входящие в партию большевиков, создали негосударственный «Всероссийский общественный комитет помощи голодающим», официальный статус которого был закреплен положением ВЦИК от 21 июля 1921 года. Непосредственной его организацией по просьбе Ленина занимался М. Горький, которого в США воспринимали как человека с левыми политическими взглядами, но не как большевика.

Советская власть была вынуждена обратиться за помощью к иностранным организациям. В 1921 году В. И. Ленин поручил Помголу обратиться за помощью к западным странам. После того, как эта цель была достигнута и со стороны западных стран помощь стали организовывать Ф. Нансен и Г. Гувер, 27 августа 1921 года весь состав неправительственного комитета был арестован НКВД по обвинению в контрреволюционной деятельности. Этот арест вызвал протест у Горького, который в тот момент находился за границей. По настоянию Гувера смертные приговоры арестованным были отменены, некоторым позволено было эмигрировать.

2 августа 1921 года советское правительство обратилось к международному сообществу с дипломатической нотой, содержавшей просьбу о содействии в борьбе с голодом. «Российское правительство, — говорилось в ноте, — примет любую помощь, из каких бы источников она не поступила, совершенно не связывая её с существующими политическими отношениями». В тот же день Ленин написал обращение к мировому пролетариату, а ещё ранее (13 июля) Максим Горький с ведома руководства страны призвал общественность Запада не допустить массовой гибели людей в России. На 9 февраля Советская Россия выделила для закупки продовольствия только в США на сумму около 12 миллионов 200 тысяч долларов. Всего за два года в США было закуплено продовольствия на 13 миллионов долларов США. Значительные ресурсы удалось мобилизовать и внутри голодающей страны. К первому июня 1922 года в голодных губерниях было открыто свыше 7000 советских столовых (столовых иностранных организаций — до 9500).

Несмотря на катастрофический голод в стране, правительство РСФСР оказывало финансовую поддержку Турции в размере пяти миллионов золотых рублей в рамках договора, заключённого в 1921 году.

Помощница М. Горького Е. И. Киракозова в своих мемуарах написала о приглашении М. Горьким Патириаха Тихона на заседание Комитета помощи голодающим по просьбе Ленина. В дальнейшем, в начале июня 1921 года Патриарх Тихон обратился с письмом к епископу Нью-Йорскому и Архиепископу Кентерберийскому. Обращения Тихона и Горького были опубликованы в газете New York Times в один день. Текст письма Тихона сохранился в архиве М. Горького на обороте его обращения «Честные люди».

Конфискация имущества из зданий религиозных организаций 

27 декабря 1921 года был издан декрет ВЦИК «О ценностях, находящихся в церквах и монастырях», 2 января 1922 года на заседании ВЦИК было принято постановление «О ликвидации церковного имущества» и вышел декрет об изъятии музейного имущества. 23 февраля 1922 года ВЦИК издал декрет «О порядке изъятия церковных ценностей, находящихся в пользовании групп верующих». Декретом предписывалось местным органам Советской власти изъять из храмов все изделия из золота, серебра и драгоценных камней и передать их в Центральный фонд помощи голодающим.

Незамедлительно после издания декрета Патриарх Тихон обратился к верующим с Воззванием от 28 февраля 1922 года:

<…> Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чём и оповестили Православное население 6(19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения.

Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах в сторону духовных руководителей Церкви, 10 (23) февраля ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства… Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство — миряне отлучением от Неё, священнослужители — извержением из сана (Апостольское правило 73, Двукратн. Вселенск. Собор. Правило 10).

Отобранные у церкви ценности отправлялись в Гохран. Согласно сводной ведомости ЦК Последгол ВЦИК о количестве изъятых церковных ценностей на 1 ноября 1922 года было изъято:
 Золота 33 пуда 32 фунта
 Серебра 23,997 пуда 23 фунта 3 лота
 Бриллиантов 35 670 шт.
 Прочих драгоценных камней 71 762 шт.
 Жемчуга 14 пуда 32 фунта
 Золотой монеты 3115 руб.
 Серебряной монеты 19 155 руб.
 Различных драгоценных вещей 52 пуда 30 фунта

Всего было изъято церковных ценностей на 4 650 810 золотых рублей (без 964 предметов, признанных антикварными). Из этих средств только примерно один миллион рублей было потрачено на закупку продовольствия для голодающих. Основная часть собранных средств пошла на проведение изъятия и на антицерковную кампанию. Настоящей целью изъятия было не спасение от смерти голодающих, а разгром церкви как политического конкурента.

Кампания по изъятию ценностей затронула все религиозные организации, хотя большая часть ценностей была конфискована у православных. Так, в списке поступивших в центральную приходно-расходную кассу народного комитета финансов Горской ССР (за период с 16 мая по 2 июня 1922 года) значились (помимо изъятых из православных храмов и монастырей) также ценности из культовых зданий иных конфессий:
 1 фунт 70 золотников серебра из католического костёла;
 10 золотников серебра из старообрядческой церкви;
 1 фунт 33 золотника серебра из армянской церкви;
 4 фунта 22 золотника серебра из лютеранской церкви;
 6 фунтов 12 золотников серебра из еврейской синагоги.

Помощь иностранных организаций 
Продовольственную, материальную и медицинскую поддержку пострадавшим оказывали: Международный комитет рабочей помощи (Межрабпом) (Создан по инициативе Исполкома Коминтерна 13 августа 1921 г.), Организация общеевропейской помощи голодающим России (возглавляемая Ф. Нансеном — она объединила под эгидой Международного Красного Креста 15 религиозно-благотворительных обществ и комитетов) и ряд других религиозно-благотворительных обществ и комитетов (Миссия Ватикана, «Джойнт» и др).
Основной объём помощи предоставлялся Американской администрацией помощи под руководством будущего президента США Герберта Гувера.

На 9 февраля 1922 года вклад АРА (, ) и американских организаций и частных лиц под её контролем составил 42 млн долларов, Советской России — около 12 млн. 200 тыс. долларов, организации Ф. Нансена вместе с другими, кто находился под её «крылом», — около 4 млн долларов.
В мае 1922 года АРА кормила 6 млн. 99 тыс. 574 человек, американское общество квакеров — 265 тыс., Международный Альянс «Спасем Детей» (Save the Children Alliance) — 259 тыс. 751 чел., Нансеновский комитет — 138 тыс., шведский Красный крест — 87 тыс., германский Красный крест — 7 тыс., английские профсоюзы — 92 тыс., Международная рабочая помощь — 78 тыс. 11 чел.

Американская администрация помощи 

Неправительственная организация АРА, созданная и возглавленная в 1918 году Гербертом Гувером, являвшимся главой продовольственного управления правительства США, уже имела опыт помощи населению европейских стран в ситуации массового голода. Гувер, будучи членом американского правительства, имел возможности для быстрого принятия политических решений путём прямого выхода на Президента США В. Вильсона, тем самым Американская администрация помощи не зависела от бюрократии. Гувер не только мог быстро воспроизвести организацию опыта помощи европейским детям для продовольственной помощи населению Советской России, у него были собственные финансовые ресурсы, личные связи с Рокфеллером и другими меценатами, а также возможность привлечь массовые гражданские пожертвования.

Прочитав открытое письмо Горького, Гувер сразу принял решение организовать помощь населению России, при этом он продекларировал, что его организация будет помогать голодающим людям, но не правительству большевиков, которое ни он лично, будучи квакером и антикоммунистом, ни американское правительство в целом, не признавали.

Гувер ставил как гуманитарные, так и политические цели, а также личные. Гуманитарной целью было спасти от голодной смерти десятки миллионов людей, пусть даже ценой укрепления власти большевиков. Политических целей было несколько, среди них повышение международного престижа США, продемонстрировать населению России, что американская система организации общества — одна из самых эффектвиных в мире. Личной целью Гувера была попытка договориться о концессиях с Советстким правительством.

От организации Гувера (АРА) в России работали максимум 200 человек, при этом они смогли накормить более 10 миллионов голодающих.

В июле 1922 года пищу в столовых АРА и паёк кукурузы получали 8,8 млн чел., а в августе 10,3 млн. В пик активности на АРА работало 300 американских граждан и более 120 тысяч человек, нанятых в советских республиках.

Всего за два года АРА было израсходовано около 78 млн долларов, из которых 28 миллионов — деньги правительства США, 13 млн — советского правительства, остальные — благотворительность, частные пожертвования, средства других частных организаций. С начала осени 1922 года началось сокращение помощи. К октябрю 1922 года продовольственная помощь американцев в России была сведена до минимума.

Международный Комитет Помощи России под руководством Нансена с сентября 1921 по сентябрь 1922 года доставил в Россию 90,7 тыс. тонн продовольствия.

Лига Наций и призывы Ф. Нансена оказать помощь голодающей Советской России 

30 сентября 1921 года на заседании Лиги Наций в Женеве выступил Фритьоф Нансен. В нём он обвинил правительства стран-членов Лиги в желании решить проблему большевизма в России посредством голода и гибели 20 миллионов человек. Он отметил, что множественные и неоднократные просьбы о предоставлении 5 миллионов фунтов стерлингов (половина стоимости линкора) к правительствам Европейских государств остались без ответа. И теперь, когда Лига Наций приняла резолюцию — эта резолюция говорит только о том, что нужно что-то сделать для России, но отказывает в этом. Более того, представителем Королевства Югославия М. Спалайковичем была предложена резолюция, возлагающая всю ответственность за голод на Советское правительство. Комментируя это, он отметил: «Мы не дадим ни пенни парням из Москвы… из двух зол — голода и большевизма я считаю последний худшим». По информации корреспондента, аналогичного мнения были и другие делегации, но они это выразили в более обтекаемой форме.

Помощь Чехословацкой республики 

Первым европейским государством, оказавшим всестороннюю помощь голодающим через Чехословацкий красный крест, была Чехословацкая республика. Было отправлено восемь эшелонов с продовольствием, одеждой, лекарствами, сельскохозяйственной техникой. Помощь поступала в основном через Чехословацкий крест. Чехословакия была единственным государством, принявшим детей (439 человек) из голодающих областей РСФСР. Из этих детей на январь 1924 года было возвращено в СССР 185 детей. 20 августа 1929 года из Чехословакии в СССР отправили еще 46 детей.

Масштаб и последствия голода 

Исследователь голода В. А. Поляков пришёл к выводу, что мероприятия советской власти по ликвидации голода и его последствий были малоэффективными. Смертность возросла в 3-5 раз (в Самарской губернии, Башкирии и Татарской Советской республике смертность возросла с 2,4—2,8 до 12,3—13,9 человек на 100 душ населения в год). Умирали преимущественно беспосевные (23,3) и в меньшей степени малопосевные (11,0), средне- (7,7) и крупно-посевные (2,2) (смертность на 100 человек) крестьяне.

Кроме того, голод в той или иной степени охватил практически все регионы и города Европейской части Советских Республик.

Милиция вступила вновь… в полосу голода… появились случаи смерти милиционеров от голода и изнурения… состояние милиции в продовольственном отношении было крайне близким к катастрофичному
В КазАССР в ноябре 1921 года число голодающих составляло 1 млн 300 тыс. человек, а в марте 1922 года — 1 млн 500 тыс. человек.

Потери в период голода трудно определить, поскольку никто не занимался подсчётом жертв. Самые большие потери наблюдались в Самарской и Челябинской губерниях, в автономной области немцев Поволжья и Башкирской автономной республике, общее число населения которых сократилось на 20,6 %. В социальном плане больше всех страдала деревенская беднота, особенно те, у кого не было молочного скота, спасшего от смерти многие семьи. В возрастном плане больнее всего голод ударил по детям, лишив значительную часть тех, кому удалось уцелеть, родителей и крова. В 1922 году более полутора миллионов крестьянских детей, предоставленных самим себе, бродяжничали, прося подаяние и воруя; смертность в приютах для беспризорных достигала 50 %. Советское центральное статистическое управление определило дефицит населения за период с 1920 по 1922 год равным 5 млн человек. Голод в России 1921 года, если не считать военных потерь, был крупнейшей для того времени катастрофой в европейской истории после голодных катастроф Средневековья и Нового времени.

Отражение в искусстве 
 «Помоги» (плакат 1921 года)
 «Перевал» (роман Н. Степного, 1922)
 «Ташкент — город хлебный» (повесть 1923 года и её экранизация 1968 года)
 «Эшелон на Самарканд» (роман, 2021)
 «Голод» (док. фильм, 2022)

См. также 
 Помгол
 Голод в Казахстане (1919—1922)
 Голод в Башкортостане
 Голод в России (1891—1892)
 Голод в СССР (1932—1933)
 Голод в СССР (1946—1947)
 Изъятие церковных ценностей в России в 1922 году
 Американская администрация помощи
 Джойнт (организация)
 «Хлеб и власть в России»

Примечания

Литература 
 Итоги Последгол (с 15/X 1922 г. — 1/VIII 1923 г.): [Сб.] / Авт. статей и материалов М. И. Калинин, А. Н. Винокуров, О. Д. Каменева, Г. Смолицкий, М. И. Моргунов, К. Ландер, Рихард Эринг, Борис Д. Боген, И. Брихничев, Баткис, И. Ворожцов, Ф. Г. Чучин, П. Бакакин, Ястребов. — : Ликвидком ЦКПГ ВЦИК, 1923. — 218 с.
 Поляков B. A. Голод в Поволжье, 1919—1925 гг.: происхождение, особенности, последствия. — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2007. — 735 c.
 Patenaude B. M. The Big Show in Bololand. The American Relief Expedition to Soviet Russia in the Famine of 1921. — Stanford, 2002
 Fisher H. The Famine in the Soviet Russia : The Operations of the American Relief Administration : [reprint]. — N.-Y., 1971. — [1st ed.: 1927.]
 
  =

Ссылки 
 . — Башкорттар, 2013.

Голод в СССР